Добрешти има више значења:

 Добрешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Добрешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Добрешти (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Добрешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Добрешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Добрешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Добрешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Добрешти (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Добрешти (Долж), општина у округу Долж у Румунији